Grúzul: გურჯაანი

Gurdzsaani – város Grúziában;
Gurdzsaani – közkedvelt grúz fehérbor.